Иван Иванович Шапошников — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник кафедры теории устройства корабля и технического черчения Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Биография 
Русский, беспартийный. В РККФ с ноября 1917. В 1940 исполняющий должность начальника кафедры теории устройства корабля Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Затем в период Великой Отечественной войны утверждён в этом учебном заведении в должности начальника кафедры теории устройства корабля и технического черчения.

Из аттестаций: Дисциплинированный и старательный начальник кафедры, стремится улучшить постановку дела по преподаваемым дисциплинам и передать курсантам опыт Отечественной войны.

Звания 
 Инженер-флагман 3-го ранга (29 марта 1940);
 Инженер-капитан 1-го ранга (8 июня 1940).

Награды 
 Орден Ленина (1945);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Орден «Знак Почёта» (10 июня 1939);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Публикации

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Персоналии по алфавиту
Педагоги СССР